Ругамбва () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ругамбва, Лауреан (1912—1997) — первый африканский и первый танзанийский кардинал.
 Ругамбва, Новатус (род. 1957) — танзанийский прелат, куриальный сановник и ватиканский дипломат.
 Ругамбва, Протасе (род. 1960) — танзанийский прелат и куриальный сановник.